Das Wort Selenge () oder Selenga () bezeichnet:

 Selenga bzw. Selenge, Zufluss des Baikalsees in der Mongolei und Russland
 Selenge-Aimag, Verwaltungseinheit der obersten Ebene in der Mongolei
 Selenge (Bulgan), Verwaltungseinheit der zweiten Ebene (Sum) in der Bulgan-Aimag in der Mongolei
 Selenge (Ortschaft), Ortschaft in der Bulgan-Aimag in der Mongolei